Потоцкая, Мария Александровна:
 Потоцкая, Мария Александровна (1861—1940) — русская советская актриса, заслуженная артистка.
 Потоцкая, Мария Александровна (урожденная Салтыкова; 1807—1845) — светская красавица.